Сон-е-Ронше́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 100 км на схід від Ам'єна, 23 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 103 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 230,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сон-е-Роншер на сайті французького Національного інституту географії
 Сон-е-Роншер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сон-е-Роншер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сон-е-Роншер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сон-е-Роншер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена